Бруно Эдмунд Пеццай (; 3 февраля 1955, Лаутерах — 31 декабря 1994, Инсбрук) — австрийский футболист, защитник. По мнению Йозефа Хикерсбергера — лучший защитник в истории австрийского футбола после Эрнста Хаппеля.

Игра за сборную 
Первый матч за сборную Австрии Пеццай провёл 7 июня 1975 против Чехословакии (товарищеский матч, 0:0). Последний — 21 августа 1990 против Швейцарии (также товарищеский, 1:3). Участник двух чемпионатов мира: ЧМ-1978, ЧМ-1982. На ЧМ-82 1 июля забил гол в ворота Северной Ирландии (матч второго группового турнира, 2:2). По данным на 2017 год делит с вратарём Фридрихом Концилией 5-6 место по числу матчей, сыгранных за сборную Австрии.

Голы за сборную 
 Счета и список результатов. Голы Австрии показываются в первую очередь.

Смерть 
У Пеццая были проблемы с кровообращением; несколько раз он терял сознание во время игр и тренировок. После очередного такого инцидента в январе 1990 года Бруно прошёл медицинское обследование, которое выявило некоторые проблемы с сердцем, но, по мнению врачей, они были не очень серьёзными. Спустя несколько месяцев Пеццай завершил карьеру.

31 декабря 1994 года Пеццай принимал участие в любительской хоккейной игре в Инсбруке. За пять минут до конца игры у него произошёл сердечный приступ. Несмотря на своевременно оказанную помощь, спустя два часа Пеццай скончался в клинике Инсбрукского университета.

Достижения 
Обладатель Кубка УЕФА (1):

 1979/80

Чемпион Австрии (4):

 1974/75, 1976/77, 1988/89, 1989/90

Обладатель Кубка Австрии (2):

 1974/75, 1988/89

Обладатель Кубка ФРГ (1):

 1980/81

Примечания

Ссылки 
 Remembering the life of Austria legend Bruno Pezzey 
 Матчи Пеццая за сборную 
 Матчи и голы Пеццая за сборную

Спортсмены, погибшие во время соревнований и тренировок
Умершие от сердечной недостаточности
Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук (1915)
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Сваровски-Тироль»